NIPS est un sigle de quatre lettres pouvant signifier:

 Neural Information Processing Systems, une conférence d'intelligence artificielle
 Northern Ireland Prison Service, service chargé des prisons nord irlandaises
 Network Intrusion Prevention System, équipement de sécurité informatique